Sporting Life – film del 1918 diretto da Maurice Tourneur
 Sporting Life – film del 1925 diretto da Maurice Tourneur